Sphaerocolla är ett släkte av svampar. Sphaerocolla ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sphaerocolla